Schimkow (; ukrainische Entsprechung ) ist der Familienname von:

 Andrei Petrowitsch Schimkow (1839– nach 1909), russischer Physiker und Professor
 Iwan Fjodorowitsch Schimkow (1803–1836), russischer Dekabrist